Домна ( — «госпожа») — женское имя латинского происхождения.

Разговорные формы имени: Домника, Домнина.

Известные носители

Домна 
 Домна — раннехристианская мученица (память в Православной церкви 2 ноября по юлианскому календарю).
 Домна (Василькова) — новомученица (память в Православной церкви 26 января по юлианскому календарю).
 Домна Никомидийская — языческая жрица, обращённая в христианство, одна из 20000 никомедийских мучеников, пострадавших при гонениях императора Максимиана (память в Православной церкви 3 сентября и 28 декабря по юлианскому календарю).
 Домна Томская (нач. XIX в. — 1872) — томская блаженная.
 Юлия Домна — супруга римского императора Септимия Севера, мать Каракаллы и Геты.

Домника 
 Домника Аназаровская (Киликийская) — мученица, пострадала за исповедание христианства в 286 году (память в Православной церкви 12 октября по юлианскому календарю).
 Домника Константинопольская (ум. 474) — игумения, диакониса (память в Православной церкви 8 января по юлианскому календарю).

Домнина 
 Домнина — мученица (память в Православной церкви 2 ноября по юлианскому календарю).
  — мученица, пострадала в 304 году при гонениях императора Диоклетиана (память в Православной церкви 4 октября по юлианскому календарю).
  — мученица, по житию дочь императора Нерона (память в Православной церкви 20 марта по юлианскому календарю).
 Домнина из Терни (ум. 269) — мученица (память 14 апреля).
 Домнина Сирийская (ум. около 450—460 гг.) — преподобная дева, ученица Марона Сирийского (память в Православной церкви 1 марта по юлианскому календарю).

Примечания 

Женские имена
Имена латинского происхождения